
A Colt az Odaát (Supernatural) című televízióssorozat legfontosabb tárgya.

Háttér

A Coltot egy valaha élt vadász, Samuel Colt készítette 1835-ben. A fegyver nem csupán minden természetfeletti lénnyel képes végezni, hanem maga a kulcs az Ördög kapujához, a Pokol bejáratához. A pisztolyhoz 13 töltény készült, melyek közül készítője (és későbbi gazdája, Daniel Elkins) az évtizedek során többet ellőtt, hiszen ő is természetfeletti lényekre vadászott. Mikor a Colt a sorozatban feltűnik, már csak 5 lőszer van benne.

1. évad

A Colt először az évad végén tűnik fel, miután egy vámpírbanda megöli előző tulajdonosát, Daniel Elkinst, majd hozzájuk kerül. Csakhogy John Winchester két fiával, Deannel és Sammel a pisztoly után ered, majd miután megszerezték, golyót eresztenek a vámpírok vezetőjébe, aki azonnal meghal. 

Később Winchesterék megpróbálnak rajtaütni Azazelen, így Sam rálő a pisztollyal, de feleslegesen, a démon ugyanis megszökik. 

Az évad végén Sam újabb töltényt lő el: lábon lövi Azazel által megszállt apját. A démon elhagyja a férfi testét, a Coltban már csak egyetlenegy töltény marad.

2. évad

A pisztoly az évad elején tűnik fel, amikor is John lelkét és a Coltot adja oda Azazelnek, cserébe Dean életéért.

A fegyver később, az évad végén bukkan fel újból, a Sárgaszemű démon megbízására ugyanis egy Jake nevű srác ezzel nyitja ki a Pokol kapuját. A pisztoly végül azonban visszakerül Deanhez, és fogadalma szerint a Colt utolsó töltényével végez Azazellel.

3. évad

Az évad elején a pisztolyt a fivérek régi barátjuknak, Bobbynak adják, aki egy démonlány, Ruby segítségével új töltényeket készít hozzá. A Coltot ezután Winchesterék ismét használatba veszik, csakhogy egy Bela nevű nő ellopja tőlük, majd eladja azt a feketepiacon.

A Colt töltényei

Odaát